Svetovni pokal v smučarskih skokih 1988 je deveta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1988 v športu
1988